Мая може да се отнася за:

 Мая – продукт, използван в хранително-вкусовата промишленост;
 Мая – женско име;
 Мая – една от Плеядите в древногръцката митология;
 Мая – индуистко философско понятие и богиня;
 Мая – българска попфолк певица;
 Мая – планина в Мексико;
 Мая – българска радиостанция
 Мая – река в Хабаровски край и Якутия;
 Мая – река в Амурска област и Хабаровски край;
 Мая – звезда от звездния куп Плеяда
 Мая (индуизъм)– в индуизма одначава илюзия, светът в съня на пазителя на Вселената Вишну.